Die United Airlines Tournament of Champions 1981 waren ein Tennisturnier der Damen in Haines City, in der Nähe von Orlando, Florida. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1981 und fand vom 27. April bis 3. Mai 1981 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1981
Tennisturnier in Haines City